Club Atlético Osasuna puede hacer referencia a alguna de las siguientes entidades deportivas.

 Club Atlético Osasuna, es un equipo de fútbol español.
 Club Atlético Osasuna "B", es el equipo filial de fútbol del Club Atlético Osasuna.
 Club Atlético Osasuna (femenino), es la sección de fútbol femenino del Club Atlético Osasuna.
 Club Atlético Osasuna Magna, es un equipo español de fútbol sala patrocinado por el Club Atlético Osasuna.